Легеза́ — українське прізвище. Означає «лежебока» або «підлиза».

Відомі носії 

 Легеза Віктор Петрович (* 1955) — математик, фахівець у галузях механіки та віброзахисту крупногабаритних об'єктів і систем.
 Легеза Дмитро Володимирович (* 1966) — російський поет та прозаїк;
 Легеза Євген Олександрович — доктор юридичних наук, професор.
 Легеза Іриней (1861-1929) — закарпатський письменник і громадський діяч;
 Легеза Сергій Валерійович (* 1972) — український письменник та перекладач.

Примітки 

Українські прізвища